Nehézfiúk (Les grandes gueules), 1965-ben bemutatott francia filmdráma.
 Nehézfiúk (Bad Boys), 1983-ban bemutatott amerikai bűnügyi filmdráma Rick Rosenthal rendezésében.
 Nehézfiúk (Heavy Weights), 1995-ben bemutatott amerikai filmvígjáték Steven Brill rendezésében.
 Nehézfiúk (Dos tipos duros), 2003-ban bemutatott spanyol filmvígjáték.